Paweł Thomik (; Zabrze, Szilézia, 1985. január 25. –) lengyel születésű német labdarúgó, a VfL Osnabrück hátvédje.

További információk 
Paweł Thomik adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Zabrzeiek
Lengyel labdarúgók
Szilézia lengyel részéről származó németek
Sziléziai származású németek
Lengyel származású németek
Német labdarúgók
Az FC Bayern München II labdarúgói
Az SpVgg Unterhaching labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
A Górnik Zabrze labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek